Ку́дино — деревня на юго-востоке Торопецкого района Тверской области. Входит в состав Василевского сельского поселения.

География 
Деревня расположена в 4 км (по автодороге — 5 км) к востоку от районного центра Торопец. Находится на правом берегу реки Торопа (на правом — деревня Заречье).
 Климат
Деревня, как и весь район, относится к умеренному поясу северного полушария и находится в области переходного климата от океанического к материковому. Лето с температурным режимом +15…+20 °С (днём +20…+25 °С), зима умеренно-морозная −10…−15 °С; при вторжении арктических воздушных масс до −30…-40 °С.

Среднегодовая скорость ветра 3,5—4,2 метра в секунду.

История 

В прошлом деревня состояла из двух частей: погост Кудино и Подмонастырская слобода. В деревне находился мужской Троицкий монастырь, основанный преподобным Харитоном Кудинским. В настоящее время монастырь не сохранился.

В списке населённых мест Псковской губернии за 1885 год значится погост Кудино (11 жителей) и деревня Подмонастырская слобода (44 жителя).

До Великой Отечественной Войны в деревне существовала школа. 18 января 1942 года возле неё расстреляли и сожгли многих жителей деревни.

Население 

Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 98 % от жителей.

Достопримечательности 

 На месте развалин монастыря установлен деревянный крест. Ежегодно 11 октября сюда приходит крестный ход из храма Всех Святых. 
 Обелиск в честь жертв ВОВ. 18 января 1942 года у Кудинской школы немцы сожгли 15 жителей деревни.

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Торопецкого района